

Cinema 
 L'ultima occasione (The Last Time) – film del 2006 diretto da Michael Caleo

Musica 
 The Last Time – singolo dei The Rolling Stones del 1965, dall'album Out of Our Heads; una cover fu realizzata dai The Who nel 1967
 The Last Time – traccia dell'album It's My Life dei Talk Talk del 1984
 The Last Time – traccia dell'album Revenge degli Eurythmics del 1986
 The Last Time – traccia dell'album Draconian Times dei Paradise Lost del 1995
 The Last Time – album di John Farnham del 2002
 The Last Time – traccia dell'album Music of the Sun di Rihanna del 2005
 The Last Time – singolo di Taylor Swift del 2013, dall'album Red
 The Last Time – singolo dei The Script del 2019, dall'album Sunsets & Full Moons

Pagine correlate 
 Last Time